Jonas Karlsson kan avse flera personer:
Jonas Karlsson, född 1986, är en svensk professionell ishockeyspelare
Jonas Karlsson (ishockeyspelare född 1969)
Jonas Karlsson (militär)
Jonas Karlsson, född 1971, i Salem, Stockholms län, är en svensk skådespelare, dramatiker och författare.
Jonas Karlsson, född 1977 i Karlstad, är en svensk sportjournalist, programledare, moderator och krönikör.